Poplar Grove ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Poplar Grove (Arkansas)
 Poplar Grove (Georgia)
 Poplar Grove (Boone County, Illinois)
 Poplar Grove (Rock Island County, Illinois)
 Poplar Grove (Fleming County, Kentucky)
 Poplar Grove (McLean County, Kentucky)
 Poplar Grove (Owen County, Kentucky)
 Poplar Grove (Harford County, Maryland)
 Poplar Grove (Polk County, North Carolina)
 Poplar Grove (Sampson County, North Carolina)
 Poplar Grove (Watauga County, North Carolina)
 Poplar Grove (Ohio)
 Poplar Grove (Fayette County, Pennsylvania)
 Poplar Grove (Lancaster County, Pennsylvania)
 Poplar Grove (Claiborne County, Tennessee)
 Poplar Grove (Humphreys County, Tennessee)
 Poplar Grove (Lauderdale County, Tennessee)
 Poplar Grove (Putnam County, Tennessee)
 Poplar Grove (Sullivan County, Tennessee)
 Poplar Grove (Virginia)

Siehe auch:
 Poplar Grove Township